Gabriel Di Meglio – storico argentino
 Giovanni Giuseppe Di Meglio – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Mike Di Meglio – pilota motociclistico francese
 Rino Di Meglio – sindacalista italiano
 Roberto Di Meglio – autore di giochi italiano
 Vince Di Meglio – animatore e scenografo statunitense 
 Vincenzo Di Meglio – politico italiano

Pagine correlate
DiMeglio